Osmanski ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Osmanski (1915–1996), US-amerikanischer Footballspieler
 Joe Osmanski (1917–1993), US-amerikanischer Footballspieler